

Geografia 
 Regno Unito
 Swinton – località della Grande Manchester
 Swinton – parrocchia civile di Ryedale, North Yorkshire
 Swinton – paese del South Yorkshire
 Swinton with Warthermarske – parrocchia civile di Harrogate, North Yorkshire

Altro 
 Clan Swinton – clan scozzese
 Tilda Swinton – attrice britannica